

Brani musicali
Ave Satani, brano appartenente alla colonna sonora de Il presagio (1976), composta da Jerry Goldsmith.
Ave Satani, singolo dell'album del gruppo musicale Gregorian, The Dark Side.
Ave Satani (Intro), cover dell'omonimo brano di Jerry Goldsmith, pubblicata dai Death SS nell'album dal vivo The Cursed Concert.
Ave Satani, singolo del gruppo musicale Fantômas, pubblicato nell'album Wunderkammer.
Ave Satani, cover dell'omonimo brano di Jerry Goldsmith, pubblicato dai Melvins e dai Fantômas nell'album live Millennium Monsterwork 2000.

Serie tv

Ave Satani, episodio della serie tv Damien.

Religioni
Ave Satani, variante errata della frase Ave Satana.